Jméno a příjmení Jiří Haussmann má více nositelů:

 Jiří Haussmann (ministr) (1868–1935) – český právník, soudce a politik, ministr spravedlnosti a zásobování lidu ČSR
 Jiří Haussmann (spisovatel) (1898–1923) – český spisovatel a fejetonista, syn ministra Jiřího Haussmanna